

Patronyme 

 Guillaume Gontier de Biran (1745-1822), personnalité politique française ;
 François Thézan de Biran (1764-?), personnalité politique française ;
 Pierre Maine de Biran (1766-1824), philosophe, mathématicien et psychologue français ;
 Paul Biran (1969-), mathématicien israélien.

Toponyme 

 Biran, commune française du Gers ;
 Biran, ruisseau belge de la province de Namur ;
 Birán, localité cubaine de la province de Holguín.